Mühlenbrück steht für folgende Ortsteile im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein:
 Mühlenbrück (Großsolt), Gemeinde Großsolt
 Mühlenbrück (Pommerby), Gemeinde Pommerby